Spartak Moskevská oblast může znamenat:

 Spartak Noginsk – ženský basketbalový klub z Noginsku (název Spartak MO užíval v různých obdobích své existence)
 Sparta&K – ženský basketbalový klub z města Vidnoje (název Spartak MO užíval v letech 2005–2010)

Podobné  názvy 
 Spartak Moskva